Antonio Nardi (letterato e matematico), uomo di lettere toscano (1598-1648).
 Antonio Nardi (pittore), pittore italiano (1888-1965).